Meeting Grand Prix IAAF de Dakar 2013 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 12 czerwca w Dakarze. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2013 w Afryce
2013 w lekkoatletyce
2013
Lekkoatletyka w Senegalu
Senegal w XXI wieku